Във фонетиката и фонологията, начинът и мястото на учленение на звукове от речта могат да бъдат уточнени с известна относителност. Например, вследствие на палатализацията соченият като заднонебен съгласен звук  се превръща в пре-заднонебен звук, когато стои пред гласната .

Относителната позиция на даден звук може да бъде описана като предпоставена (предна), задпоставена (задна), повишена, понижена, централизирана или междинно-централизирана. Последните две понятия се използват единствено при гласните, отбелязвайки се в Международната фонетична азбука посредством диакритични знаци над съответния символ. Останалите се използват както със съгласни, така и с гласни, и се отбелязват с диакритични знаци под буквите. Друго измерение на относителното учленение, което се маркира в МФА, е степента на закръгленост на гласните звукове (по-закръглени и по-малко закръглени).

Предпоставеност 

Предпоставеният звук е този, чието произношение се учленява посредством по-предните части на гласовия тракт. Това измерение се отнася както за гласните, така и за съгласните звукове. В МФА то се отбелязва с .

Освен като предпоставеност, това явление може да се именува и с прилагане на представката „пре-“ („пре-заднонебни“ и т.н.).

Задпоставеност 
Задпоставеният звук се отъждествява с произношение, чието учленение се случва по-назад в гласовия тракт. Диакритичният знак, който МФА използва за обозначаване на задпоставеността, е долният минус (обратно на долния плюс при посочването на предпоставеност) <>. Това се отнася както за гласни, така и за съгласни звукове.

В полския език съществува буквосъчетанието „sz“, предаващо звук, често транскрибиран като . Но този полски звук не е частично палатализиран като типичното . Следователно по-близка до истинския звук транскрипция представлява , където е използван знакът за задпоставеност.

Символът в МФА  представя вид предна гласна. Но в повечето езици, които притежават този звук,  по-скоро обозначава средна гласна. При желание за постигане на по-голяма точност, това би могло да се отбележи отново със знака за задпоставеност ().

Освен задпоставеност, въпросното явление може да се именува с прибавяне на представката „пост-“ (напр. „пост-заднонебни“).

Повишеност и пониженост 
Повишеният звук се учленява като езикът или устните са по-повдигнати от обикновено. В МФА това явление се отбелязва със следния диакритичен знак: .

Пониженият звук се учленява като езикът или устните са в по-снижена позиция (а устата – по-отворена). Това се отбелязва със следния диакритичен знак: 

Когато под буквата няма място за диакритичния знак, той може да бъде поставен непосредствено след нея:  >.

Повишени и понижени гласни звукове 
Когато тези понятия касаят гласни, повишаването определя насочването на гласния звук към групата на затворените гласни. Символът  (повишено [e]) например обозначава гласен звук, намиращ се някъде между [e] и [i] (по-нагоре в таблицата от [e]). Понижаването посочва, че гласната е по-отворена отколкото традиционната звукова стойност на символа си. Пониженото [e] () например представя гласен звук, намиращ се някъде между [e] и [ɛ] (по-надолу в таблицата от [e]).

Подобен пример представлява и присъщият за българския език звук „Ъ“, който представлява междинна задна незакръглена гласна. Понеже МФА не отрежда отделен символ на този звук, за предаването му се използва най-близкият до него, полузатворената задна незакръглена гласна [ɤ], прибавяйки диакритичния знак за понижение [ ̞ ]. Следователно знакът, най-правилно обозначаващ звука „ъ“ във Фонетичната азбука, е [ɤ̞].

Повишени и понижени съгласни звукове 

Когато става дума за съгласни звукове, повишаването и понижаването променя и самия им начин на учленение, използвайки повече или по-малко стриктура (приближеност на учленителните органи при образуване на съгласната). Повишените приблизителна и трептящи съгласни всъщност представляват проходни съгласни (), докато понижените проходни се превръщат в приблизителни ().

Между най-отворените (с най-малка стриктура) до най-затворените (с най-голяма стриктура) звукове на речта са налице няколко независими взаимовръзки. Една от тях е превръщането на отворена гласна в преградна съгласна с увеличаване на стриктурата: отворена гласна > междинна гласна > затворена гласна > приблизителна съгласна > проходна съгласна > преградна съгласна. Друга закономерност представлява превръщането на едноударна съгласна в преградна съгласна, както и преминаването на трептяща съгласна в проходна съгласна.

{|class=wikitable
|+
! !! Устнени !! Носови !! Едноударни !! Трептящи !! Странични
|-
! Преградни
|||||||||
|-
! Проходни
|||||||||
|-
! Приблизителни
|||||||||
|-
! Затворени гласни
|||
|colspan="3" rowspan="5" align="center" style="background:#D0D0D0" valign="center"|(няма)
|-
! Полузатворени гласни
|||
|-
! Полуотворени гласни
|||
|-
! Ненапрегнати отворени гласни
|||
|-
! Отворени гласни
|||
|}

Централизирани гласни звукове 
Централизираната гласна е гласен звук, който е претърпял видоизменение и неговата звукова стойност се е насочила по-скоро към средните гласни. Диакритичният знак, използван в МФА за отбелязване на това явление, е диарезисът (диалитика, умлаут) .

Такъв е случаят със знаците , отбелязващи съответно ненапрегнато-затворената средна незакръглена и ненапрегнато-затворената средна закръглена гласна. Възможно е и използването на неприсъщите за МФА символи ().

Допълнените с диарезис символи  биха представяли учленението на тези звукове, които стоят по средата между  и .

Междинно-централизирани гласни 
Междинно-централизираната гласна е гласен звук, стоящ по произношение по-близо до междинните гласни. Това го поставя по-близо до междинната средна гласна шва . Диакритичният знак, обозначаващ това явление, е т.нар. „горно кръстче“ .

Много от гласните звуци стават междинно-централизирани, когато не са изговорени под ударение.

Степен на закръгленост 
Съществуват и диакритични знаци (съответно „дясно полукръгче“  и „ляво полукръгче“ ), обозначаващи по-голяма или по-малка степен на закръгленост. Например ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна  в английския език притежава слабо доловима закръгленост, което ѝ отрежда транскрибиране със знака за по-малка закръгленост — .

Тези видове знаци понякога се използват и със съгласните звукове за отбелязване различните степени на лабиализация (напр.: ).

Съществуват и два допълнителни символа, отбелязващи степента на закръгленост: незакръглени (като ) и отворено-закръглени (като  и ).

Източници

Вижте също 
 Гласен звук
 Място на учленение на съгласните
 Начин на учленение на съгласните
 Закръгленост (фонетика)

Фонетика и фонология